

Володарська районна рада — Донецька область, Володарський район
 Володарська районна рада — Київська область, Володарський район